Чемпионат Люксембурга по футболу 1933/1934 — 24-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1933/1934
Люксембург
Люксембург
1933 год в Люксембурге
1934 год в Люксембурге